Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Huajin Securities Zhuhai Championships 2019. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 21. und 22. September 2019 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage (englisch, chinesisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Zhuhai